Equação polinomial — equações com uma variável e na forma
 Função polinomial
 Hierarquia polinomial — hierarquia das classes de complexidade

Desambiguações de matemática